

Persone 
 Aldo Zilli – chef inglese
 Alejandro Zilli – rifugiato nel Centro Juventud Sionista (1930) di Parana in Argentina, poi membro dell'Istituto Atletico Central Cordoba
 Angiola Zilli – politica italiana
 Carlos Pedro Zilli (1954-) – vescovo di Brasile-Guinea-Bissauan
 Eduardo Zilli – sindaco di Romang, dipartimento di San Javier (Santa Fe) in Argentina
 Emma Zilli – soprano italiano (1864-1901)
 Evliya Çelebi (Ibn Darwish Mehmed Zilli) – scrittore turco "emergente" del XVII secolo
 Jose Benigno Zilli Manica (1934-2016) – investigatore italo-messicano, filosofo e sacerdote cattolico 
 Mehmet Zilli Efendi – padre di Evliya Celebi, costruì la grondaia di oro massiccio donata dal sultano turco Ahmed I alla Caaba
 Gabriel Omar Batistuta Zilli – calciatore argentino
 Giuseppe Zilli – presbitero e giornalista italiano
 Nina Zilli – cantautrice italiana
 Rodolfo Zilli – scultore e pittore italiano

Luoghi 
 Celje, in Slovenia
 Zilli (o Zili) – villaggio in Nkoteng, Dipartimento di Haute-Sanaga in Camerun

Azienda 
 Zilli – casa di moda sport-chic per uomo, di Lione

Altro 
 zilli: parola dell'inno nazionale di Palestina